Le Festival de Monte-Carlo peut faire référence :

 au Festival de télévision de Monte-Carlo, créé en 1961 par le prince Rainier III qui récompense les meilleures programmes et séries télévisées internationaux ;
 au Festival international du cirque de Monte-Carlo, créé en 1974 par le prince Rainier III, qui présente les meilleurs numéros de cirques internationaux.